71. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Przełajowym 2020 odbyły się w szwajcarskiej miejscowości Dübendorf, w dniach 1 – 2 lutego 2020 roku. Były to pierwsze mistrzostwa, na których rozegrano zawody juniorek.

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w kolarstwie przełajowym
2020 w kolarstwie
2020 w Szwajcarii
Kolarstwo w Szwajcarii